B&W har flere betydninger:
 Burmeister & Wain -  skibsværft og førende dieselmotor-producent
 Bowers & Wilkins - højttaler producent